Теха́с () може значити:

Техас — штат на півдні США
 Техас — округ у штаті Міссурі
 Техас — округ у штаті Оклахома
 Техас — місто, штат Вісконсин
 Техас Тауншип — селище в окрузі Вейн, штат Пенсільванія

Інше 

 Республіка Техас — незалежна держава в 1836—1845 роках.
 Республіка Техас (рух) — сепаратистський рух в США, що прагне до незалежності Техасу.
 Техас — підводний човен класу «Вірджинія».
 Техас — паровоз, основний учасник Великої паровозної гонки.
 «Техас Рейнджерс» — бейсбольний клуб.
 «Texas» — шотландський музичний гурт.